Во́лжское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Нерехтском районе Костромской области.

Административный центр — деревня Татарское.

История 
Волжское сельское поселение образовано 22 октября 2009 года в соответствии с Законом Костромской области № 525-4-ЗКО в результате объединения Владычневского, Татарского и Хомутовского сельских поселений.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения 

Муниципальные образования Нерехтского района
Сельские поселения Костромской области